Bostic steht für 
 Bostic (North Carolina), eine Stadt im Rutherford County, North Carolina 
 Bostic (Kalifornien), eine Stadt im Orange County, Kalifornien

Bostic ist der Familienname folgender Personen: 
 Celina Bostic (* 1979), deutsche Soul- und R&B-Musikerin
 Earl Bostic (1913–1965), US-amerikanischer Altsaxophonist und Komponist

Siehe auch:
 Bostick